Alexis Victor Moschcowitz (1865–1937) – amerykański chirurg
 Eli Moschcowitz (1879-1964) – amerykański lekarz
 zespół Moschcowitza
 Paul Moschcowitz (1876–1942) – amerykański malarz